Kaw eller KAW kan syfta på:

 Kaw (folk) (eller Kanza, Kansa) - ursprungsbefolkning i Oklahoma, USA,
 Kaw - lokalt namn på Kansasfloden, USA
 Kaw (film) - en science fiction-film från 2007
  – en dimensionslös konstant, se Henrys konstant
 KAW - en stiftelse, se Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
 KAW - IATA kod för en  flygplatsen i Kawthaung District, Burma, se Kawthaung Airport